Гундоровка — топоним в России:

 Гундоровка — название города Донецк Ростовской области в 1951—1955 годах.
 Гундоровка — посёлок в Красноярском районе Самарской области.

См. также 
 Гундоров
 Гундоровская
 Гундоровский
 Гондарев